В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Регіна Маршикова здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Рузічі 7-5, 6-7, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Міма Яушовець (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (фінал)
 Регіна Маршикова (переможниця)
 Кеті Мей (1-ше коло)

 Мішелл Тайлер (2-ге коло)
 Відсутня
 Лора Дюпонт (2-ге коло)
 Джінн Еверт (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Тур WTA 1978
Canadian Open (теніс)